Кальмон — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Кальмон — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна